Buzura mpalaria är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1913. Buzura mpalaria ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
mpalaria